Альдеануэва-де-ла-Серресуэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,26 км². Население — 57 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сеговии